Cyrla (też cerla, cyrhla) – polana górska powstała po kontrolowanym wypaleniu (cyrhleniu) lasu
 Cyrla – polana w Beskidzie Sądeckim
 Cyrla – polana na Mogielicy
 Cyrla – schronisko turystyczne w Beskidzie Sądeckim (na polanie Cyrla)
 Cyrla (821 m) – szczyt w Gorcach w obrębie wsi Knurów
 Cyrla (913 m) – szczyt w Gorcach na granicy wsi Ochotnica Górna i Szlembark
 Cyrla – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich
 Cyrla – torfowisko na kotlinie Nowotarskiej
 Cyrla Hanulowa – polana w Gorcach

Zobacz też 
 Cyrhlenie
 Polana Cerchla – polana w Beskidzie Żywieckim